Karl Schmitt kan syfta på bland andra:

* Karl Schmitt (1903–1964), tysk teolog och universitetslärare
 Karl Schmitt (född 1944), tysk statsvetare och universitetslärare
 Karl Philipp Schmitt (1826–1909), tysk musiker

Se även 
 Karl Schmidt
 Carl Schmitt (1888–1985), tysk rättslärd och filosof